Als Röntgenquelle wird eine Quelle für Röntgenstrahlung, also elektromagnetische Strahlung eines bestimmten Energiebereichs, bezeichnet. 

 Im technischen Bereich ist zumeist eine Röntgenröhre gemeint. Andere technische Röntgenquellen sind 
 Synchrotrone
 Freie-Elektronen-Laser, auch Röntgenlaser genannt
 Plasma- bzw. Laser-Plasma-Röntgenquellen

 Röntgenquelle in der Astronomie und Astrophysik bezeichnet entsprechend ein astronomisches Objekt, das Röntgenstrahlung emittiert, z. B. aktive Galaxienkerne.

 Z-Maschine